Lemming er flertydig:
 Lemming – en gnaver

Steder:
 Lemming (Silkeborg Kommune) – landsby i Lemming Sogn
 Lemming (Århus Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Kolt Sogn

Øvrige
 Lemmings (spil), et computerspil.
 Frederik Carl Lemming